Pojem San Simon nebo San Simón může označovat:

 San Simon (Pampanga) – město v provincii Pampanga ve střední části ostrova Luzon (na Filipínách)
 San Simón (Salvador) – město v departamentu Morazán na severovýchodě Salvadoru
 San Simon (Jeruzalém) – čtvrť města Jeruzalém v Izraeli
 klášter San Simon – klášter v Jeruzalému v Izraeli
 San Simon (Arizona) – osada ve státě Arizona v USA

Rozcestníky - místopisné jméno